Всё самое лучшее:

 Всё самое лучшее (роман) — роман американской писательницы Роны Джаффе
 Всё самое лучшее (фильм, 1959) — фильм по одноимённому роману
 Всё самое лучшее (фильм, 2010) — фильм 2010 года